Ungludas szlovákiai község szlovák neve (Szobránci járás)
 Husák, szlovák családnév